Feldmark steht für
 Feldmark, die Gesamtheit der Grundstücksflächen im unbebauten Außenbereich einer Gemarkung

Feldmark ist der Name mehrerer Ortsteile in Nordrhein-Westfalen:
 Feldmark (Bocholt), ein alternativer Name für den Stadtbezirk Bocholt-West
 Feldmark (Dinslaken)
 Feldmark (Dorsten)
 Gelsenkirchen-Feldmark, ein Stadtteil von Gelsenkirchen
 Feldmark (Sassenberg), siehe Sassenberg#Erholungsgebiet Feldmark
 Feldmark (Wesel)

Feldmark ist die Bezeichnung verschiedener Stadtrandlandschaften in Außenbezirken oder direkter Umgebung norddeutscher Großstädte:
 Regionalpark Barnimer Feldmark in Berlin und Brandenburg
 Buckower Feldmark, ehemals unbebautes Gebiet in Berlin-Buckow
 Osterholzer Feldmark in Osterholz (Bremen)
 Havighorster Feldmark im Oststeinbeker Ortsteil Havighorst bei Hamburg
 Wettberger Feldmark in Hannover-Wettbergen